Levaillant ist der Familienname folgender Personen:

 François Levaillant (1753–1824), französischer Ornithologe
 Maurice Levaillant (1883–1961), französischer Dichter, Romanist und Literaturwissenschaftler